Гофман, також Гоффман або Гоффманн — прізвище німецького або єврейського походження. Латиницею може мати вигляд: Hofman, Hoffman, Hoffmann, Hofmann. Також похідний від нього топонім.

Особи 

 Август Вільгельм фон Гофман (1818—1892) — німецький хімік, дослідник анілінових барвників.
 Громов (Гофман) Александру Якович (1925—2011) — молдовський письменник-фантаст, перекладач та публіцист, кінокритик, редактор, журналіст.
 Альберт Гофманн (1906—2008) — швейцарський хімік і літератор, широко відомий як «батько» ЛСД.
 Гофманн Альберт Леонідович (нар. 1938) — російський флейтист.
 Арнольд Фрідріх Гофман  — пастор Лютеранської кірхи у місті Луцьк
 Артур Гофман  — німецький легкоатлет, срібний призер літніх Олімпійських ігор 1908 року.
 Ганс Гофман (1530—1591) — німецький живописець і графік, представник німецького Ренесансу.
 Ганс Гофман (1880—1966) — американський художник-абстракціоніст, учень Академії Колароссі.
 Генріх Гофман (1885—1957) — особистий фотограф Адольфа Гітлера.
 Генріх Гофман (1910—1998) — німецький морський офіцер. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.
 Генріх Гофман (1913—1941) — німецький льотчик-ас. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.
 Гофман Генріх Борисович (1922-1995) — радянський письменник, льотчик-штурмовик, Герой Радянського Союзу.
 Герман Гофман (1819-1891) — німецький ботанік і мікології.
 Герман Гоффманн (1921-?) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Георг Франц Гофман (1760—1826) — німецький ботанік і ліхенолог, працював у Російській імперії.
 Готфрід Гофман — архітектор другої половини XVIII ст.,
 Готфрід Йоганн Гофман (1765—1847) — німецький політичний економіст.
 Грегорі Гофманн ( 1992) — швейцарський хокеїст.
 Дастін Гоффман (нар. 1937) — американський актор.
 Гофман Дмитро Антонович (1828-1907) — генерал-лейтенант, учасник Кавказьких походів і російсько-турецької війни 1877—1878 років.
 Ернст Теодор Амадей Гофман (1776—1822) — німецький письменник, композитор.
 Ервінг Гофман (1922—1982) — американський соціолог канадського походження, представник «другого покоління» Чиказької школи в соціології.
 Еріх Гофман (1868—1959) — німецький дерматолог.
 Еріх Гофманн (1889–1961) — австрійський і німецький офіцер, генерал-лейтенант вермахту.
 Гофман Ернест Карлович (1801-1871) — відомий геолог.
 Єжи Гоффман (1932)  — відомий сучасний польський кінорежисер, сценарист та постановник картин «Пан Володиєвський», «Вогнем і мечем», «Коли Сонце було богом».
 Єжи Гофманн — будівничий.
 Жуль Альфонс Гоффман ( 1941) — французький імунолог, лауреат Нобелівської премії з медицини за 2011 рік
 Ігор Гофман — український військовик, учасник боїв за Донецький аеропорт.
 Йосіас Філіп Гофман (1807-1889) — бурський політичний і державний діяч.
 Йозеф Гофман (1870—1956) — австрійський архітектор та дизайнер.
 Йонас Гофманн ( 1992) — німецький футболіст.
 Йосиф  Гофман — американський піаніст.
 Гофман Ілля Леонідович ( 1977) — російський класичний музикант, альтист і композитор.
 Казімеж Гофман (1842-1911) — польський композитор, піаніст і музичний педагог. Батько Юзефа Гофмана.
 Карел Гофман (1872-1936) — чеський скрипаль.
 Карл Гофман (? —1920) — отаман (майор) Української Галицької Армії.
 Карл Гофман — архітектор Палацу Барятинських (Палати Мазепи).
 Карл Август Отто Гофман (1853-1909) — німецький ботанік та вчитель.
 Кароль Боромеуш Гофман (1798-1875) — польський історик, письменник, публіцист.
 Клементина Танська-Гоффман (1798-1845) — польська дитяча письменниця.
 Гофман Лев Георгійович (1897—1938) — одеський історик.
 Леопольд Гофманн (1905—1976) — австрійський футболіст, півзахисник.
 Людвіг Гофман (1852—1932) — німецький архітектор і містобудівник, один із самих відомих архітекторів Берліна.
 Макс Гофман (1869—1927) — німецький генерал-майор, начальник генерального штабу Східного фронту під час Першої світової війни.
 Мет Гоффман ( 1972) — американський професійний велосипедист BMX.
 Гофман Модест Людвігович (1887-1959) — літературознавець, історик літератури, пушкініст; поет, близький до символістів.
 Гофман Олександр Емілійович (1861—1939) — художник та педагог, працював в Конотопі.
 Ольга Гоффманн — «міс Німеччини» 2015 українського походження.
 Оскар Гоффман (1866—1928) — німецький письменник-фантаст.
 Ота Гофман (1928—1989) — чеський письменник-фантаст та кіносценарист.
 Отто Гофман — німецький лінгвіст.
 Отто Гофманн (1896—1982) — обергруппенфюрер СС.
 Петер Гофман (1944-2010) — німецький тенор, соліст Берлінського філармонічного оркестру, який зробив успішну кар'єру в опері, рок-музиці, і мюзиклах.
 Петер Гофман (1865—1938) — австрійський військовий діяч, генерал, учасник першої світової війни.
 Гофман, Петро Ромуальдович (1904-1975) — радянський актор театру і кіно.
 Роалд Гоффман (нар. 1937) — американський хімік, уродженець Золочева Львівської області, Лауреат Нобелівської премії з хімії 1981 р.
 Руді Гоффманн (1935) — німецький футболіст, півзахисник.
 Теодор Гофман (нар. 1935) — військовий і політичний діяч НДР.
 Філіп Сеймур Гоффман (1967—2014) — американський актор.
 Феліція Гофман — художниця, роботи представлено у відділі мініатюри Дрезденської картинної галереї.
 Фріц Гофман (1871-1927) — німецький гімнаст і легкоатлет, двічі чемпіон та двічі призер літніх Олімпійських ігор 1896 року.
 Хайнц Гофман (1910-1985) — військовий і політичний діяч НДР.
 Юзеф Гофман (1876-1957) — польський піаніст, педагог і композитор, учень М. Мошковського і А. Г. Рубінштейна.
 Якуб Гофман — редактор видання «Річник Волинський».

Топонім

Гоффман — місто, штат Міннесота
 Гоффман — місто, штат Північна Кароліна
 Гоффман — місто, штат Оклахома
 Гоффман — поселення, штат Іллінойс

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища
Французькі прізвища